Ву́лиця Профінте́рну — колишня радянська назва вулиць у деяких населених пунктах України, на честь Червоного інтернаціоналу профспілок.

 Вулиця Профінтерну — колишня назва вулиці Володимира Хрінникова в місті Дніпро.
 Вулиця Профінтерну — колишня назва Забайківської вулиці в місті Київ.
 Вулиця Профінтерну — колишня назва Вишневої вулиці в смт Клавдієво-Тарасове.
 Вулиця Профінтерну — колишня назва Патріотичної вулиці в місті Краматорськ.
 Вулиця Профінтерну — колишня назва вулиці Панаса Михалевича в місті Кропивницький.
 Вулиця Профінтерну — колишня назва Козацької вулиці в місті Лозова.
 Вулиця Профінтерну — колишня назва Європейської вулиці в місті Марганець.
 Вулиця Профінтерну — колишня назва вулиці Солідарності в місті Маріуполь.
 Вулиця Профінтерну — колишня назва вулиці Дмитра Донцова в місті Мелітополь.
 Вулиця Профінтерну — колишня назва вулиці Івана Підкови в місті Нікополь.
 Вулиця Профінтерну — колишня назва Соборної вулиці в місті Обухів.
 Вулиця Профінтерну — колишня назва Бузкової вулиці в місті Полтава.
 Вулиця Профінтерну — колишня назва Валківської вулиці в місті Слов'янськ.
 Вулиця Профінтерну — колишня назва вулиці Івана Багряного в місті Харків.
 Вулиця Профінтерну — колишня назва Української вулиці в місті Часів Яр.

Вулиці